Abdul Rahman je lahko:

 Abdul Rahman Al Ghafiqi (? – 732), arabski vojskovodja
 Abd Al Rahman I. (? - 788) - emir Kordobe
 Abd ar-Rahman II. (788 - 852) - emir Kordobe
 Abd Al Rahman III. (912 - 961) - emir in kalif Kordobe
 Abd ar-Rahman IV. (? - 1017) - kalif Kordobe
 Abd ar-Rahman V. (? - 1024) - kalif Kordobe
 Abd Al-Rahman Al Sufi (903 - 986), perzijski astron
 Moulay Abd ar-Rahman (? - 1859), sultan Maroka
 Abdul Rahman bin Faisal (1850 - 1928), zadnji vladar druge saudske države
 Abdul Rahman Hassan Azzam (1893 - 1976), prvi generalni sekretar Arabske lige
 Tunku Abdul Rahman (1903 - 1990), predsednik vlade Malezije
 Abdul Rahman al-Iryani (1908 - 1998), predsednik Jemna
 Abdul Rahman Arif (1916-), predsednik Iraka
 Abdul Rahman (? - 2002), afganistanski minister
 Abdul Rahman Munif (1933 - 2004), pisatelj
 Abdul Rahman Yasin (1960-), terorist